Dalton City, un village du comté de Moultrie dans l'Illinois, aux États-Unis.
 Dalton City, un album de la série Lucky Luke.